Fra Vili Radman (Banja Luka, župa Petrićevac, 16. siječnja 1968.), hrvatski katolički svećenik iz Bosne i Hercegovine, redovnik franjevac, definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene

Životopis 
Rodio se u Banjoj Luci, u župi Petrićevcu. U novicijat je stupio 13. srpnja 1986. u Dubravama. Prve zavjete položio je 11. srpnja 1987. u Sarajevu. Svečane zavjete dao je 15. kolovoza 1992. u Vidošima. Za svećenika se zaredio 29. kolovoza 1993. u Samoboru. Definitor franjevačke provincije sv. Križa Bosne Srebrene. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu 2005. godine doktorirao je filozofiju.

Djela
 Kritička hermeneutika i hermeneutički subjekt : kritičko sučeljavanje s hermeneutikom P. Ricoeura i W. G. Jeanronda (2005.)

Izvori

Vanjske poveznice
Mrežna mjesta
 Profesori & katedre, Franjevačka teologija Sarajevo
 Fra Vili Radman, Svjetlo riječi

Životopisi, Banja Luka
Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici